Winona kan syfta på:

Winona, Kansas
Winona, Minnesota
Winona, Mississippi
Winona, Missouri